Die Bezeichnung Aufgebot steht für:

 Ziviles Aufgebot, eine öffentliche Aufforderung an unbekannte Interessenten zur Anmeldung von Ansprüchen oder Rechten
 Aufgebot (Militär), im Hoch- und Spätmittelalter die Angehörigen der waffenpflichtigen Bürgerschaften
 Aufgebot (Eherecht), historisch-rechtlicher Ausdruck zur Anmeldung der Eheschließung
 Bei Teamsportarten den Mannschaftskader, der aus mehreren Mannschaften als Auswahl für ein spezielles Ereignis, etwa eine Weltmeisterschaft zusammengestellt wurde. 
 Das Aufgebot, eine schweizerische Zeitung und gleichnamige Organisation im Rahmen der Geistigen Landesverteidigung.
Siehe auch:
 Das letzte Aufgebot